Korzeniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Korzeniewski (1905–1992), polnischer Theaterregisseur und -historiker
 Dietmar Korzeniewski (1933–1979), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer